Die 2. Tennis-Bundesliga der Damen wurde 2021 zum 22. Mal ausgetragen. Die Spiele fanden im Zeitraum vom 7. August bis 5. September statt.

Die Mannschaften des TC 1899 Blau-Weiss Berlin im Norden sowie des TC Blau-Weiss Vaihingen-Rohr im Süden wurden Meister und stiegen somit in die 1. Tennis-Bundesliga der Damen auf.

In der Nordstaffel stiegen mit dem TV Visbeck, dem TC Union Münster sowie dem RTHC Bayer Leverkusen drei Mannschaften ab. Zusätzlich zog der TP Versmold seine Mannschaft nach der Saison zurück. Im Süden stiegen die MBB SG Manching sowie der TC Ludwigshafen-Oppau ab.

Spieltage und Mannschaften

2. Tennis-Bundesliga Nord

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse 
Die am jeweiligen Tag spielfreie Mannschaft wird nicht aufgeführt.

2. Tennis-Bundesliga Süd

Abschlusstabelle

Mannschaftskader

Ergebnisse 
Die am jeweiligen Tag spielfreie Mannschaft wird nicht aufgeführt.

Siehe auch 
 Tennis-Bundesliga 2021
 1. Tennis-Bundesliga (Damen) 2021

Weblinks 
 Bundesliga Archiv - Deutscher Tennis Bund

Einzelnachweise 

2021
Tennissaison 2021